Q40 peut faire référence à :
 Argonaute (Q40), un sous-marin expérimental de la marine nationale française ;
 Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres